Ironton ist die Bezeichnung mehrerer Orte.

In den Vereinigten Staaten gibt es:
 Ironton (Arkansas)
 Ironton (Colorado)
 Ironton (Indiana)
 Ironton (Louisiana)
 Ironton (Michigan)
 Ironton (Minnesota)
 Ironton (Missouri)
 Ironton (New York)
 Ironton (Ohio)
 Ironton (Pennsylvania)
 Ironton (Texas)
 Ironton (Utah)
 Ironton (Wisconsin), im Sauk County
 Ironton (Town), Town(ship) im Sauk County, Wisconsin